Die achtzehnte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1991 Palmares CECAFA Championship, fand vom 14. November bis zum 7. Dezember 1991 in Uganda statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Sambia gewann seinen zweiten Titel.

Spielmodus 

Die 7 teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit vier bzw. drei Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3. Erneut kehrte man zum 2-Punkte-System zurück.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

Das Spiel um Platz 3 fand im Kampala statt.

|}

Finale 

Das Finale fand in Kampala vor 8.000 Zuschauern statt.

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1991Sambia

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

1991
Fußballveranstaltung 1991
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Kampala